Відкіт — рух артилерійської зброї після пострілу внаслідок відбою в протилежний до напряму пострілу бік (див. Противідкотний пристрій).
 Відкіт (частіше «відкат») — вид хабара посадовій особі.
 Відкіт — повернення системи обробки даних до попереднього стану.